Le Dieu bleu – balletto in un atto con musica di Reynaldo Hahn del 1912
 Le Dieu du carnage – commedia di Yasmina Reza, presentata in Italia col titolo Il Dio della carneficina
 Le Dieu du hasard – film muto del 1920 diretto da Henri Pouctal